El Himno a la Proclamación de la República (en portugués, Hino à Proclamação da República) es un himno de Brasil que fue escrito por Medeiros e Albuquerque (1867-1934) y compuesto por Leopoldo Miguez (1850-1902). Fue publicado en el Diário Oficial del 21 de enero de 1890. 

En enero de 1890, el gobierno provisional del mariscal Deodoro da Fonseca propuso un concurso destinado a hacer un nuevo himno oficial para Brasil. Leopoldo y Medeiros ganaron el concurso, pero el himno no se oficializó debido a las protestas de la población. En un decreto en el mismo mes del concurso, el gobierno brasileño estipuló que la creación fuese usada como el Himno de la Proclamación de la República.

Letra

Véase también 

Bandera de Brasil
Himno nacional del Brasil
Himno de la Independencia de Brasil
Himno a la Bandera de Brasil

Referencias

Enlaces externos 

 

Música de Brasil
Símbolos de Brasil
Himnos en portugués